

Toponymie 
 Balaruc-les-Bains, commune française du département de l'Hérault.
 Église Notre-Dame-d'Aix de Balaruc-les-Bains, église située dans la commune précédente.
 Balaruc-le-Vieux, commune issue en 1886 de la division de la précédente.

Voir aussi 
 Balazuc